Джимбо может означать:
 «Джимбо» — уменьшительная форма имени «Джеймс»
 Джимми «Джимбо» Уэйлс — интернет-предприниматель, основатель Википедии.
 Джимбо (Jeembo; настоящее имя Давид Джангирян; род. 1992) — российский рэп-исполнитель.
 Джимбо — игрушечный слон дочери композитора Клода Дебюсси, которому посвящена его пьеса Колыбельная Джимбо.